Aquilo puede referirse a:

 Aquilo o Aquilón, en la mitología romana, dios de los vientos septentrionales.
 Aquilo, santo de las iglesias católica y ortodoxa que murió en 330 y fue obispo de Larissa (Grecia).
 Agila o Aquilo, conde visigodo del siglo VII.